Montegiovesi – abitanti di Montegiove
Montegiovesi – abitanti di Montegiovi